Het World Snooker Championship 2010 vond plaats tussen 17 april en 3 mei in het Crucible Theatre in Sheffield. In de finale versloeg Neil Robertson zijn tegenstander Graeme Dott met 18-13.

Verslag

Eerste ronde 
 Tom Ford en Zhang Anda debuteerden dit jaar in de Crucible. Beiden verloren ze in de eerste ronde. Zhang verloor met 9-10 van Stephen Hendry en Ford met 4-10 van Mark Allen.
 Steve Davis heeft zich voor de dertigste keer gekwalificeerd voor het WK, een record. Zijn deelname spreidt zich uit over 31 jaar, zijn eerste optreden in de Crucible was in 1979.
 Ken Doherty keerde dit jaar weer terug in de Crucible, nadat hij zich vorig jaar niet wist te kwalificeren. Hij verloor van Mark Selby met 4-10.

Tweede ronde 
 Neil Robertson, the Thunder from Down Under, won van Martin Gould met 13-12, nadat hij de laatste sessie inging met een achterstand van 11-5.
Titelverdediger John Higgins werd met 13-11 uitgeschakeld door The Ginger Magician, Steve Davis.
 Mark Allen maakte tegen Mark Davis een break van 146, dit was de allereerste keer dat dit in de Crucible gebeurde.

Kwartfinale 
Recorddeelnemer Steve Davis werd uitgeschakeld door Neil Robertson.
Drievoudig wereldkampioen Ronnie O'Sullivan werd uitgeschakeld door de als zevende geplaatste Mark Selby.

Halve finale 
 Graeme Dott maakte de tweede 146 break van dit kampioenschap tegen Mark Selby en tevens de tweede in de geschiedenis van de Crucible.

Finale 
 Graeme Dott begon beter aan de finale en stond na de eerste sessie met 3-5 voor.
 In de tweede sessie werd hij ingehaald door Robertson en stond het 9-7.
 De derde sessie werd ingekort van acht naar zes frames, omdat de sessie anders te lang zou duren.
 Neil Robertson is na Horace Lindrum(1952) de tweede Australiër die het wereldkampioenschap wint.

Hoofdtoernooi

Finale

Century breaks 
Totaal: 60, record: 83 (2009)
 146, 130, 127, 116, 115, 112, 110, 105 Graeme Dott
 146, 131, 122, 101, 100 Mark Allen
 142, 117, 108, 107, 104, 103 Mark Selby
 140, 124, 116, 112, 107, 106, 104 Neil Robertson
 137, 120, 103 Ding Junhui
 128, 108, 100 Shaun Murphy
 128, 102 Steve Davis
 127, 103 Liang Wenbo
 127 Stephen Lee
 122, 104, 100 Ali Carter
 121, 115, 112, 106 John Higgins
 121 Stephen Hendry
 121 Mark Williams
 120, 114 Stephen Maguire
 117, 111, 108, 106, 104, 100 Ronnie O'Sullivan
 116, 103, 102 Martin Gould
 112 Michael Holt
 112 Marco Fu
 107 Tom Ford

Notities

2010
Snooker in 2010